Аллентаун () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — городок в Джорджии.
  — боро в Нью-Джерси.
 Аллентаун — город в Пенсильвании.

Прочее 
  — песня (1982) Билли Джоэла.
Районы
  — район города Буффало (штат Нью-Йорк).
  — район города Питтсбург (штат Пенсильвания).

См. также 
 Аллен
 Аллентон
 
 
 
 Алленбург (с 1947 года — Дружба)
  — баскетбольная команда (сущ. 1958—1981)